То́биас За́нтельман (, род. 8 августа 1980, Фрайбург-им-Брайсгау) — норвежский актёр немецкого происхождения. Наиболее известен по ролям в фильмах «Кон-Тики» (2012) и «Геракл» (2014), а также по роли Рагнара в телесериале «Последнее королевство».

Женат на Джессике Блаатен, у них дочь Альба.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Лауреаты премии «Аманда» за лучшую мужскую роль
Киноактёры Норвегии